Julau (district), een district in de Maleisische deelstaat Sarawak
 Julau (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Julau